

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 8 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Salw“ beginnt.

Salw 



Salwa 
 Salwa, Ola, polnische Journalistin und Filmkritikerin
 Salwai, Charlot (* 1963), vanuatuischer Politiker

Salwe 
 Salwe, Hersz (1862–1920), polnischer Schachmeister
 Salwey, Edward (* 1603), englischer Politiker
 Salwey, Henry (1794–1874), britischer Politiker, Mitglied des House of Commons
 Salwey, Humphrey († 1652), englischer Politiker
 Salwey, Richard (1615–1685), englischer Politiker

Salwi 
 Salwirk, Franz Joseph (1762–1820), Graveur und Medailleur